Чемпионат Дании по шахматам 1958 проходил в Хернинге. Борге Андерсен впервые стал чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1958

Чемпионаты Дании по шахматам
1958 год в шахматах
Спортивные соревнования в Хернинге
1958 год в Дании